Yama steht für:
 Yama, ein Begriff im Zusammenhang mit Yoga
 Yama (Niger), ein Dorf in Niger
 Yama (Todesgott), den hinduistischen Gott des Todes
 Yama, ein Sicherheitsmodul für den Linux-Kern

Yama ist der Familienname folgender Personen:
 Yaguare Yama (* 1973), brasilianischer Schriftsteller indigener Herkunft

Siehe auch:
 Jama
 IAMA